Tel père, tel fils peut faire référence à :

Expression 
 Tel père, tel fils, expression française signifiant que dans une famille donnée, le fils est à l'image du père.

Titre 
 Tel père, tel fils (Varsity), film américain de Frank Tuttle sorti en 1928 ;
 Tel père, tel fils (Gérard), sketch de Coluche en 1975 ;
 Tel père, tel fils, film de télévision français de Didier Albert sorti en 1988 ;
 Tel père, tel fils (Hell Week), épisode 9 de la saison 3 de la série américaine MacGyver sorti en 1989 ;
 Tel père, tel fils, série télévisée française de Christiane Spiero sur France 2 sortie en 1989 ;
 Tel père, tel fils (そして父になる, Soshite chichi ni naru?), film japonais de Hirokazu Kore-eda sorti en 2013 ;
 Tel père, tel fils (Like Father Like Son), épisode 3 de la saison 7 de la série américaine Californication sorti en 2014 ;

Voir aussi 
 , article d’homonymie de titre
 '', article d’homonymie de titre

Homonymie de titre